Kuroki ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Kuroki († 2015), US-amerikanischer Kampfpilot und Weltkriegsveteran
 Kazuo Kuroki (1930–2006), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Kengo Kuroki (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Kuroki (* 1989), japanischer Fußballspieler 
 Kyōhei Kuroki (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Meisa Kuroki (* 1988), japanische Schauspielerin, Model und Sängerin
 Kuroki Tamemoto (1844–1923), japanischer General